L'Italia del Popolo può riferirsi a una serie di testate, pubblicate in Italia e all'estero:

In Italia

Quotidiani
L'Italia del Popolo: giornale dell'Associazione Nazionale Italiana (maggio – agosto 1848), fondato a Milano da Giuseppe Mazzini. Nel 1849 (da aprile a giugno) fu pubblicato a Roma;
L'Italia del Popolo (1857-58), fondato a Genova da Giuseppe Mazzini, continuazione di Italia e Popolo, apparso nel 1851;
L'Italia del Popolo (1873-1874), fondato a Torino da Giuseppe Beghelli;
L'Italia del Popolo (1890-1905), fondato a Milano da Dario Papa;
L'Italia del Popolo (1901-1902), con sede a Milano;
L'Italia del Popolo: quotidiano del Partito Repubblicano Italiano (1943-1946), fondato a Milano. Nato in clandestinità, dopo la Liberazione divenne organo della Federazione lombarda del partito. Dal 2 ottobre 1945 fino alla chiusura (14 giugno 1946) fu diretto da Luciano Magrini;
L'Italia del Popolo (marzo – aprile 1945), organo del Raggruppamento Nazionale Repubblicano Socialista con sede a Milano;

Periodici
L'Italia del Popolo (1879), settimanale con sede a Torino fondato da Domenico Narratone;
L'Italia del Popolo: giornale del fascio Wilsoniano d'Azione (1919), bisettimanale fondato a Milano in contrapposizione al Popolo d'Italia dei fasci mussoliniani. Fu diretto da Mario Gibelli e Cipriano Facchinetti;
L'Italia del Popolo: rivista di educazione mazziniana (1921-26), mensile fondato a Genova da Giuseppe Maccaggi;
L'Italia del Popolo: periodico della Federazione Repubblicana Autonoma (1923-25), fondato a Ravenna
L'Italia del Popolo: organo del Partito repubblicano Italiano (1944), 
L'Italia del Popolo: settimanale del Partito d'Azione (Bari, 1944-1947) 
L'Italia del Popolo: giornale della federazione lombarda del Partito repubblicano Italiano (1944), fondato a Milano
L'Italia del Popolo (1950-1952), quindicinale con sede ad Ancona
L'Italia del Popolo: settimanale politico (1983-86), fondato a Roma da Randolfo Pacciardi

All'estero
L'Italia del Popolo (settembre 1849 – febbraio 1851), mensile fondato a Losanna da Giuseppe Mazzini
L'Italia del Popolo (1850), mensile fondato a Parigi
L'Italia del Popolo (ante 1918), fondato a Buenos Aires

Collegamenti esterni
 Bayerische StaatsBibliothek digital, L'Italia del Popolo di Losanna, raccolta completa dell'anno 1849